Il doppio del Belgian Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Bettina Bunge e Katerina Maleeva erano le detentrici del titolo, ma solo la Maleeva ha partecipato in coppia con Raffaella Reggi.

La Maleeva e la Reggi hanno perso in finale 7–6, 6–1 contro Mercedes Paz e Tine Scheuer-Larsen.

Teste di serie
 Zina Garrison /  Kathleen Horvath (quarti di finale)
 Mercedes Paz /  Tine Scheuer-Larsen (campionesse)
 Katerina Maleeva /  Raffaella Reggi (finale)
 Arantxa Sánchez /  Sandra Wasserman (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Belgian Open 1988